Aellen ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Aellen (1887–1945), Schweizer Lyriker und Lehrer
 Jean-Pierre Aellen (* 1945), Schweizer Politiker (PSA)
 Hermann Aellen (1887–1939), Schweizer Schriftsteller und Journalist
 Kurt Aellen (* 1938), Schweizer Architekt
 Paul Aellen (1896–1973), Schweizer Botaniker
 Villy Aellen (1926–2000), Schweizer Zoologe und ehemaliger Direktor des Naturhistorischen Museums in Genf

Siehe auch:
 Allen
 Ellen (Begriffsklärung)